Chambo bezeichnet
 den Kanton Chambo, Provinz Chimborazo, Ecuador
 den dortigen Fluss Río Chambo, Ecuador
 eine Kleinstadt in Ecuador, Verwaltungssitz für den Kanton Chambo

Chambo bezeichnet außerdem
 Speisefische in Afrika, siehe Malawisee